Sezon kazachskiej ekstraligi został rozegrany na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 21. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstan w hokeju na lodzie.

Tytułu mistrzowskiego bronił Bejbarys Atyrau, który w finale poprzedniej edycji pokonał Jertys Pawłodar 4:2.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza trwała od 8 września 2012 do 15 marca 2013 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło w 10 drużyn, które rozegrały po 54 spotkania. Pierwsze miejsce zajął klub Arłan Kokczetaw. Najskuteczniejszym zawodnikiem oraz strzelcem rundy zasadniczej został Kanadyjczyk Yannick Riendeau (Arłan Kokczetaw), który uzyskał 80 punktów za 37 goli i 43 asysty.

Tabela 

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap trwał od 10 marca do 23 kwietnia 2013 roku. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i finale toczyła się do czterech meczów wygranych, zaś rywalizacja o trzecie miejsce do trzech zwycięskich spotkań.

27 marca 2013, w trakcie pierwszego meczu półfinałowego zawodnik Jertysu Pawłodar, Dmitrij Uczajkin doznał kontuzji, którą spowodował zawodnik Arystanu, Donatas Kumeliauskasa. W kolejnych dniach zapadł na zdrowiu i w nocy 30/31 marca 2013 zmarł. Przyczyną śmierci był krwotok do mózgu.

Przypisy

Bibliografia 
 
  (pdf.)
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Kazachstanie
2013 w Kazachstanie